GCC steht für:
 Galileo Control Center, siehe Galileo (Satellitennavigation)
 Global Climate Coalition, ehemaliger industrieller Interessenverband
 GNU Compiler Collection, Softwaresammlung
 Goslarer Chargierten-Convent, Korporationsverband von Studentenverbindungen in der Zeit von 1882 bis 1891
 Gulf Cooperation Council, siehe Golf-Kooperationsrat
 den Teil eines Tripletts eines Codons, siehe Genetischer Code #Codon

Abkürzung